Mamoru (まもる, マモル) est un prénom masculin japonais signifiant « protéger ».

Personnes 
 Mamoru Hosoda (1967-), réalisateur d’anime 
 Mamoru Miyano (1983-), seiyū
 Mamoru Mohri (1948-), spationaute
 Mamoru Oshii (1951-), réalisateur de cinéma 
 Mamoru Shigemitsu (1887-1957), ministre des Affaires étrangères

Personnages fictifs 
 Mamoru Hijikata, personnage du manga Jusqu'à ce que la mort nous sépare
 Mamoru Izawa, personnage du manga Captain Tsubasa
 Mamoru Kusanagi, personnage du manga Blue Seed
 Mamoru Takamura, personnage du manga Ippo
 Mamoru Endou, personnage principal du manga Inazuma Eleven
 Mamoru Chiba, personnage du manga Sailor Moon
 Mamoru Itō, personnage du manga Shin sekai yori

Titres 
 Mamoru-kun ni megami no shukufuku wo!, série de romans

Homonymie de prénom
Prénom japonais